18-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу проходил в 2009-2010 годах с участием 12 клубов. Чемпионом во второй раз стал бакинский «Интер».

Первая игра прошла 14 августа в Олимпийском комплексе Сальян, где местный клуб «Мугань» победил сумгаитский «Стандард» со счётом 1:0.

Как и в предыдущие сезоны, клубы, занявшие последние (11-е и 12-е) места по итогам чемпионата, покинули Премьер-лигу и перешли в Первый дивизион.

Участники 
В 2009—2010 годах в чемпионате Азербайджана участвовали:

Предварительный раунд

Итоговая таблица

Результаты матчей 
Примечание: по горизонтали указаны результаты домашних матчей команд, по вертикали — гостевых.

Финальный раунд

Группа чемпионства

Группа вылета

Результаты матчей

Матчи чемпионства 
Примечание: по горизонтали указаны результаты домашних матчей команд, по вертикали — гостевых.

Матчи вылета 
Примечание: по горизонтали указаны результаты домашних матчей команд, по вертикали — гостевых.

Лучшие бомбардиры

Техническое оснащение команд

См. также 
 Первый дивизион Азербайджана по футболу
 Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана

Ссылки 
 На сайте WildStat

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
Спорт в Азербайджане в 2009 году
Спорт в Азербайджане в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010